Виталий Иванович Стаин (род. , Новосибирск) — советский хоккеист, советский и российский тренер, Мастер спорта СССР (1962), Заслуженный тренер БССР (1979).

Играл на позиции нападающего в командах «Динамо» (Новосибирск) в 1955—1960 гг., «Динамо» (Москва) в 1960—1965 гг., «Сибирь» (Новосибирск) в 1965—1967 гг.

В составе московского «Динамо» трижды подряд выигрывал серебряные медали чемпионата СССР в сезонах 1961/62, 1962/63, 1963/64. Из «Динамо» вызывался в сборную СССР-2, в составе которой стал обладателем Кубка Ахерна — 1964. За свою карьеру провел 315 матчей, забил 171 гол, 4 раза подряд (1962—1965) входил в список 33 и 34 лучших хоккеистов сезона.

Тренерская карьера 
 главный тренер ХК «Сибирь» (Новосибирск) в 1967—71 гг.
 главный тренер ХК «Торпедо» (Ярославль) в 1971—73 гг.
 главный тренер ХК «Подхале» (Новы-Тарг, Польша) в 1974—76 гг.
 Чемпион Польши — 1975, 1976
 главный тренер ХК «Динамо» (Минск) в 1976—81 гг.
 Победитель первой лиги чемпионата СССР — 1980
 главный тренер ХК «Сибирь» (Новосибирск) в 1981—86 гг.
 Победитель первой лиги чемпионата СССР — 1983
 главный тренер «СК имени Урицкого» (Казань) в 1987—88 гг.
 главный тренер ХК «Црвена Звезда» (Белград, Югославия) в 1989—93 гг.
 Чемпион Югославии — 1992, 1993
 главный тренер ХК «Сибирь» (Новосибирск) в 1998—99 гг.
 главный тренер ХК «Мотор» (Барнаул) в 2000—01 гг.
 по данным СМИ, по состоянию на ноябрь 2002 — главный тренер «Воеводины» , по состоянию на ноябрь 2003 — главный тренер «Црвены Звезды» 
 главный тренер ХК «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия) в 2004—07 гг.
 главный тренер Сборной Сербии и Черногории в 2006 г.
 главный тренер юниорской сборной Сербии в 2007 г.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Ак Барс»
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры ХК «Сибирь»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Подхале»
Тренеры ХК «Црвена звезда»
Тренеры ХК «Мотор» Барнаул
Тренеры ХК «Воеводина»
Тренеры сборной Югославии по хоккею с шайбой
Тренеры юниорской сборной Сербии по хоккею с шайбой
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Члены КПСС